Classe Thames – sommergibili britannici
Classe Thames – navi soccorso britanniche